Nachtasyl steht für:
 Obdachlosenasyl, siehe Notschlafstelle
 Nachtasyl (Wiener Lokal), tschechisches Lokal in Wien

Werktitel:
 Nachtasyl (Gorki), Drama von Maxim Gorki (1901)
 Nachtasyl (1936), französischer Film von Jean Renoir
 Nachtasyl (1957), japanischer Film von Akira Kurosawa
 Nachtasyl (Kroll), Lehrstück von Benno Kroll (1981)
 Nachtasyl (2005), deutsche TV-Theaterverfilmung von Hardi Sturm